Das Khanat der Mongolei oder Autonome Mongolei oder Mongolei von Bogd Khan war der Zeitraum von 1911 bis 1924 mit einem Interregnum zwischen 1919 und 1920, in dem die Mongolei ein unabhängiges Khanat unter der Form einer theokratischen Regierung war.

Am 29. Dezember 1911 erklärten die Khalkhas der Äußeren Mongolei ihre Unabhängigkeit von der Qing-Dynastie und setzten einen theokratischen Führer, den 8. Jebtsundamba Khutuktu, als Bogd Khan oder „Heiligen Kaiser“ ein. Dies markierte den Beginn der Periode des Khanats von Bogd oder der Mongolei.

Verweise 

Historischer Staat in Asien
Geschichte der Mongolei